Рибейра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Барбанса. Занимает площадь 69 км². Население — 27504 человека (на 2010 год).

Население

Города-побратимы 
 Адехе, Испания (2002)

Примечания

Ссылки 
 
 Página oficial del Ayuntamiento de Ribeira
 Página oficial de la parroquia de Carreira
 Página oficial de la Festa do Termo
 Página oficial de la Festa da Dorna

Муниципалитеты Ла-Коруньи